Schöning oder Schoening steht für:
 Schöning (Familienname) (Schoening), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schöning (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Schöning-Verlag, deutscher Verlag für Ansichtskarten

Schöning ist der Name folgender 

Orte:
 Schöning (Delbrück), Stadtteil von Delbrück

geografischer Objekte:
 Schoening Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Schøning
 Schöningh
 Schöningen (Begriffsklärung)